Aché Coelo, née le  à N'Djaména, est une sociologue et réalisatrice tchadienne.

Activité 
Aché Coelo préside l’association tchadienne des cultures mixtes (ATCUM) et est co-auteur de l'ouvrage Portraits de femmes tchadiennes. Elle a organisé la première édition du festival tchadien de courts-métrages (Fetcoum), qui s’est tenu à N’Djaména du 20 au . Aché Coelo est aussi la promotrice du festival d'humour MBD (Moutah bé dihik en arabe tchadien, ce qui signifie  en français).

En , elle fait son entrée au Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA).

Filmographie

Courts métrages

 2014 : Entre quatre murs
 2018 : Al-Amana
 2018 : Une journée à l'école au Tchad

Notes et références 

Réalisateur tchadien
Actrice tchadienne
Naissance en juillet 1985
Naissance à N'Djaména